L'angelo custode (The Watchman) è un romanzo poliziesco di Robert Crais. È stato pubblicato nel 2007 negli Stati Uniti, e nello stesso anno in Italia dalla casa editrice Arnoldo Mondadori Editore. Esso costituisce l'undicesimo capitolo delle vicende incentrate sulla coppia di investigatori privati Elvis Cole e Joe Pike e, a differenza di tutti gli altri, il protagonista non è Cole, bensì Pike.

Trama

Edizioni

Collegamenti esterni 
 

Romanzi gialli di Robert Crais